Йонас Вуд (, род. , Бостон, США, живёт и работает в Лос-Анджелесе, США) — современный американский художник.

Творчество 
Фигуративная живопись Йонаса Вуда известна открытыми цветами и плоскостной трактовкой формы - будь на холсте изображен кактус, известный китайский баскетболист или загроможденный интерьер. Сырые линии и отсутствие воздушной перспективы придают живописи Йонаса Вуда сходство с комиксами, напоминают работы Дэвида Хокни (его изображения Лос-Анджелеса).

Персональные выставки 
 2009 MinMin Gallery, Tokyo, Япония
 2009 Taxter & Spengemann, Нью-Йорк
 2008 Jonas Wood - Anton Kern Gallery, New York City, NY
 2007 Shane Campbell Gallery, Chicago
 2007 Jonas Wood - Anton Kern Gallery, New York City, NY
 2006 Jonas Wood - Black Dragon Society, Los Angeles, CA
 2005 RAW & CO, Cleveland, OH

Примечания

Ссылки 
 Работы и биография художника на сайте Anton Kern Gallery 
 Профиль художника на artfacts.net 
 Работы и информация о художнике на сайте Saatchi Gallery  

Выпускники Кембриджской школы Уэстона
Современные художники США
Персоналии по алфавиту
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения